Blue est le mot de la couleur bleue en anglais et en latin et ce mot peut aussi désigner :

Patronyme ou pseudonyme 

 Alektra Blue (née en 1983), actrice de films pornographiques américaine ;
 Anastasia Blue (1980-2008), actrice de films pornographiques américaine ;
 Ashley Blue (née en 1981), actrice de films pornographiques américaine ;
 Ben Blue (1901-1975), acteur canadien ;
 Benoit Blue Boy (né en 1946), chanteur, compositeur, harmoniciste de blues français ;
 Bobby « Blue » Bland (1930-2013), chanteur de blues américain ;
 Callum Blue (né en 1977), acteur britannique ;
Carroll Parrott Blue (née en 1943), réalisatrice africaine-américaine ;
 Dakota Blue Richards (née en 1994), actrice anglaise ;
 David Blue (né en 1982), acteur, écrivain, producteur et réalisateur américain ;
 Donald Buchanan Blue (1901-1974), homme politique canadien en Ontario ;
Emily Blue (1994-), chanteuse américano-norvégienne ;
 James Blue (1930-1980), réalisateur et scénariste américain ;
 Josh Blue (né en 1978), humoriste américain ;
 Mick Blue (né en 1976), acteur et réalisateur de films pornographiques autrichien ;
 Monte Blue (1887-1963), acteur américain ;
 Sara De Blue (1990-), chanteuse et compositrice autrichienne ;
 Sharka Blue (née en 1981), actrice de films pornographiques tchèque ;
 Static Blue (né en 1987), DJ et producteur français de musique trance et chillout ;
 Tim Blue (né en 1984), basketteur américain ;
 Vander Blue (né en 1992), joueur américain de basket-ball ;
 Vanessa Blue (née en 1974), actrice de films pornographiques et réalisatrice américaine ;
 Vera Blue (née en 1994), chanteuse-compositrice australienne ;
 Vida Blue (né en 1949), lanceur de baseball américain ;
 Violet Blue, auteure américaine.

Groupe 
 Blue, un groupe musical britannique ;

Titres

Chansons 

 Blue, un single de The Verve sorti en 1993 ;
 Blue (Da Ba Dee), une chanson du groupe italien Eiffel 65.

Albums 

 Blue, un album de Simply Red ;
 Blue, un album de Joni Mitchell ;
 Blue, un album de The Jesus Lizard.

Cinéma 

 El Gringo (Blue), un western de Silvio Narizzano sorti en 1968 ;
 Blue, un film de Don McKellar produit par Bruce McDonald sorti en 1992 ;
 Blue, un film de Derek Jarman avec une musique signée du groupe Coil sorti en 1993 ;
 Blue, un film d'Anthony D'Souza avec une musique signée A.R. Rahman sorti en 2009 ;
 Blue, un film américain de Ryan Miningham avec Keith David sorti en 2009.
 Blue, un film documentaire de Keith Scholey et Alastair Fothergill sorti en 2009, produit par Disneynature.

Manga 
 Blue, un manga écrit par Kiriko Nananan ;

Web-série 
 Blue, une web-série dramatique américaine.

Autres 
 Blue, un protagoniste masculin du jeu vidéo Pokémon Rouge et Bleu
 Blue Advertainment, agence de communication créée en 2009 par Luc Besson et Christophe Lambert.
 Blue Beetle ;
 Blue, anglicisme pour Best Linear Un-biased Estimation.

Toponyme 

 Blue, census-designated place américaine située en Oklahoma.

Hydronyme 
 Blue, cours d'eau d'Alaska aux États-Unis dans le borough de Ketchikan Gateway.
 Blue, un cours d'eau de l’Île du Sud de la  Nouvelle-Zélande.

Bateaux

Voir aussi 
 Blou (Maine-et-Loire), une commune française.
 
 
 

Homonymie de pseudonyme
Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais